Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Bob Bryan und Mike Bryan gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić. Nestor und Zimonjić gewannen in vier Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2008) und auch ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Die Qualifikation des Herrendoppels der Wimbledon Championships 2009 fand vom 20. bis 22. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch sechs Lucky Loser.

Folgende Team hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2009 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel 2009 (PDF-Datei; 17 kB)

Herrendoppel
2009